|-
| (129201) 2005 NF10||||3 липня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129202) 2005 NO21||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129203) 2005 NF28||||5 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129204) 2005 NN32||||5 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129205) 2005 NP32||||5 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129206) 2005 NU32||||5 липня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129207) 2005 ND41||||4 липня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129208) 2005 NO56||||5 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129209) 2005 NP60||||10 липня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129210) 2005 NZ64||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129211) 2005 NC66||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129212) 2005 NA69||||3 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129213) 2005 NF69||||4 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129214) 2005 NW69||||4 липня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (129215) 2005 NQ79||||9 липня 2005||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (129216) 2005 NQ82||||10 липня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129217) 2005 NB85||||3 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129218) 2005 NP96||||7 липня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129219) 2005 NO99||||10 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129220) 2005 NK102||||10 липня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129221) 2005 OC4||||26 липня 2005||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (129222) 2005 OL12||||29 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129223) 2005 OQ14||||31 липня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (129224) 2005 OR14||||31 липня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (129225) 2005 OV14||||31 липня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (129226) 2005 OX19||||28 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129227) 2005 OY20||||28 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129228) 2005 OM23||||30 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129229) 2005 PB1||||1 серпня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (129230) 2005 PX1||||1 серпня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (129231) 2005 PE2||||2 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129232) 2005 PG3||||2 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129233) 2005 PH3||||2 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 129234 Сіллі (Silly)||||8 серпня 2005||Обсерваторія Сен-Сюльпіс||Бернар Крістоф
|-
| (129235) 2005 PS18||||15 серпня 2005||Обсерваторія Пла-д'Арґін||Астрономічна обсерваторія Пла д'Арґінес
|-
| (129236) 2005 PE19||||2 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129237) 2005 PJ19||||4 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129238) 2005 QV||2005 QV||22 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129239) 2005 QD4||||24 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129240) 2005 QK5||||22 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129241) 2005 QS13||||24 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129242) 2005 QB14||||24 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129243) 2005 QQ18||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129244) 2005 QC21||||26 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129245) 2005 QN24||||27 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129246) 2005 QE25||||27 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129247) 2005 QJ26||||27 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129248) 2005 QV33||||25 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129249) 2005 QQ41||||26 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129250) 2005 QY41||||26 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129251) 2005 QA42||||26 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129252) 2005 QW49||||26 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129253) 2005 QP66||||27 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129254) 2005 QU66||||27 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129255) 2005 QC69||||28 серпня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (129256) 2005 QG70||||29 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129257) 2005 QL72||||29 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129258) 2005 QZ74||||24 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 129259 Tapolca||||25 серпня 2005||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Доротьо Сам
|-
| (129260) 2005 QC84||||29 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129261) 2005 QM87||||31 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129262) 2005 QD89||||31 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129263) 2005 QM95||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129264) 2005 QS105||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129265) 2005 QG110||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129266) 2005 QT112||||27 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129267) 2005 QF124||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129268) 2005 QK126||||28 серпня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129269) 2005 QG145||||27 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129270) 2005 QS159||||28 серпня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129271) 2005 QK161||||28 серпня 2005||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (129272) 2005 QD173||||29 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129273) 2005 QJ173||||29 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129274) 2005 QC176||||31 серпня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129275) 2005 RJ4||||4 вересня 2005||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (129276) 2005 RJ8||||8 вересня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129277) 2005 RC10||||6 вересня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (129278) 2005 RF10||||8 вересня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (129279) 2005 RL11||||10 вересня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129280) 2005 RW20||||1 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129281) 2005 RP21||||6 вересня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129282) 2005 RN31||||13 вересня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129283) 2005 RC33||||13 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129284) 2005 RX33||||13 вересня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (129285) 2005 SG4||||24 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129286) 2005 SW6||||23 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129287) 2005 SP14||||25 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129288) 2005 SO18||||26 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129289) 2005 SE41||||24 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129290) 2005 SQ47||||24 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129291) 2005 SJ60||||26 вересня 2005||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (129292) 2005 SD70||||27 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129293) 2005 SX75||||24 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129294) 2005 SX105||||25 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129295) 2005 SS111||||26 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129296) 2005 SB117||||28 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129297) 2005 SV125||||29 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (129298) 2005 SW131||||29 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129299) 2005 SU148||||25 вересня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (129300) 2005 SY151||||25 вересня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

129200